В парному жіночому розряді тенісного турніру Tashkent Open 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Тетяна Перебийніс і Тетяна Пучек виграли титул, у фіналі перемігши пару Мія Буріч і Галина Фокіна 7-5, 6-2.

Сіяні пари 

 Еві Домінікович /  Татьяна Гарбін (1-ше коло)
 Тетяна Перебийніс /  Тетяна Пучек (чемпіонки)

 Марія Елена Камерін /  Роберта Вінчі (чвертьфінал)
 Седа Норландер /  Марія Венто-Кабчі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Tashkent Open